Melodije Istre i Kvarnera bile su glazbena manifestacija u Hrvatskoj. Održale su se 2014. godine.

Osnovni podatci o festivalu 

Mjesto održavanja: 

Mali Lošinj, Malinska, Pula, Opatija, Novalja, Umag, Kastav, Rijeka. 

Nadnevak održavanja: od 17. do 27. lipnja 2014. godine

Natjecateljske večeri: 

17. lipnja 2014. u Malom Lošinju

19. lipnja 2014. u Malinskoj

20. lipnja 2014. u Puli

21. lipnja 2014. u Opatiji

22. lipnja 2014. u Novalji

24. lipnja 2014. u Umagu

25. lipnja 2014. u Kastvu

27. lipnja 2014. u Rijeci (finalna natjecateljska večer)

Revijalne večeri: Nakon natjecateljskog dijela festivala, svake večeri održavao se (prigodni) revijalni program. U svakom gradu domaćinu revijalni dio večeri bio je različitog programa i izvođača.

Retrospektivne večeri: »Retrospektiva MIK-a 1964. – 2014.« - održana 26. lipnja 2014. u HNK "Ivana pl. Zajca" u Rijeci

Međunarodni: Festival 2014. godine nije bio međunarodnog karaktera, iako je ugostio domaće izvođače koji žive i djeluju u raznim zemljama svijeta (Italija, Slovenija, SAD, Švedska).

Medijski pokrovitelji:

Prijenos na televiziji: Hrvatska radio televizija (HRT)

Prijenos na radiju: Hrvatski radio drugi program (HR2), HR Radio Rijeka

Voditelji: Mario Lipovšek i Helena Šipraka (Voditelj retrospektivne večeri: Robert Ferlin)

Povjerenstvo za izbor pjesama:

Stručnji ocjenjivački sud: 

Vodstvo:

Direktor festivala: Andrej Baša
Producent festivala: Aleksandar Valenčić 

Prateći glazbeni sastav/vokali: Andrej Babić, Amira Štefančič, Ana Kabalin, Martina Majerle i Sunshine quartet (Frane Frleta (voditelj), Andrej Buvač, Karlo Ćiković i Lino Grim).

Festivalski orkestar: Vladimir Babin (voditelj orkestra, klavijature), Voljen Mlakar (klavijature), Tonči Grabušić (drums), Krunoslav Veršić (percussion), Igor Grubišić (električna gitara), Sergio Kovačić (akustična gitara), Damjan Grbac (bas gitara) i Mihalj Ivković (harmonika).

Sudionici po večerima: 

1. VRIME OD BONACE, VRIME OD NEVERE – Monika JAKŠIĆ

(Robert Grubišić - Daniel Načinović - Robert Grubišić)

2. PUŠIONA – MACOLA Band

(Marko Radolović - Marko Radolović - Macola Bend)   

3. VA MOJEN KRAJE VEĆ JESEN DIŠI– Antonio KRIŠTOFIĆ 

(Aleksandar Valenčić - Alfred Šaina - Aleksandar Valenčić)

4. ZAVOLI ME – Gianluca DRAGUZET 

(Ines Prajo - Ariana Kunštek - Ivo Popeskić)

5. NIMAN FORCE – Andrea PAŠKVAN 

(Marko Tomasović - Robert Pilepić - Aleksandar Valenčić)

6. OPROSTI MI– Joso BUTORAC 

(Robert Grubišić - Mirjana Bobuš - Robert Grubišić)

7. AKO–  Ivan BOTTEZAR

(Ines Prajo - Ariana Kunštek - Ivo Popeskić)

8. KANAT OD MLADOSTI – Nevia RIGUTTO

(Ivica Frleta - Ljubica Bestulić Stanković - Frane Frleta) 

9. VREME LETI – Duško JELIČIĆ 

(Duško Jeličić - Duško Jeličić - Ivo Popeskić)

10. SVUDA PO SVITU – Lado BARTONIČEK

(Lado Bartoniček - Lado Bartoniček - Lado Bartoniček)

11. MOLITVA ZA TE – Mirjana BOBUŠ 

(Mirjana Bobuš - Mirjana Bobuš - Robert Grubišić)

12. MALTEMPO– Tamara BRUSIĆ i Krešimir PEROVIĆ

(Robert Grubišić - Mirjana Bobuš - Robert Grubišić)

13. SVE NAŠE KUMPANIJE – ELEONORA i Segio PAVAT 

(Bruno Krajcar - Daniel Načinović - Aleksandar Valenčić)

14. VOLIN TE ISTRO – Vesna NEŽIĆ RUŽIĆ

(Vesna Nežić Ružić - Vesna Nežić Ružić - Aleksandar Valenčić)

15. SAGDI POJDI– Vivien GALLETA i Voljen GRBAC

(Andrej Baša - Mirjana Bobuš - Andrej Baša) 

16. MALA– Alen POLIĆ

(Ines Prajo - Ines Prajo / Ariana Kunštek - Tihomir Preradović)

17. IO E TE – Francesco SQUARCIA

(Francesco Squarcia - Francesco Squarcia - Aleksandar Valenčić)

18. MORAN POĆ VA SANTA FE – Daniel NAČINOVIĆ

(Daniel Načinović - Daniel Načinović - Aleksandar Valenčić)

19. NAJLIPŠI ŠKOJ– Gina PICINIĆ

(Andrej Baša - Andrej Baša - Andrej Baša)

20. DOTA  -  Klapa SOL

(Branko Barbir - Branko Barbir - Robert Grubišić)

Poredak nakon večeri:

Nagrade 
 1. nagrada stručnog ocjenjivačkog suda:
 2. nagrada stručnog ocjenjivačkog suda:
 3. nagrada stručnog ocjenjivačkog suda:

 1. nagrada publike:
 2. nagrada publike:
 3. nagrada publike:

 nagrada najboljem debitantu:
 nagrada za najbolji tekst:
 nagrada za najbolju interpretaciju:

 ostale nagrade:

Uspješnice poslije festivala 
Ovdje upisati pjesme koje su poslije postale uspješnice.

Nosači zvuka 
Mediji kojima se pojavilo izdanje i reizdanje (CD, DVD, gramofonska ploča i dr.).

Izvori 
(autor nije naveden): e-monografija - Melodije Istre i Kvarnera (1964 - do danas) , 2014., Dizajn i izrada: Prospekt d.o.o. / Powered by: Limes.

Vanjske poveznice 
Službene stranice
(autor nije naveden): e-monografija - Melodije Istre i Kvarnera (1964 - do danas) , Dizajn i izrada: Prospekt d.o.o. / Powered by: Limes. 

Hrvatski glazbeni festivali